

Cinema 
 Alive - Sopravvissuti (Alive) – film del 1993 diretto da Frank Marshall
 Alive – film del 2002 diretto da Ryūhei Kitamura
 Alive – film del 2004 diretto da Frédéric Berthe
 Alive – film del 2020 diretto da Cho Il-yung

Fumetti 
 Alive – manga di Tsutomu Takahashi

Musica 
 Alive – album dei Nitty Gritty Dirt Band del 1969
 Alive – singolo dei Bee Gees del 1972
 Alive! – album dei Kiss del 1975
 Alive – singolo dei Pearl Jam del 1991, dall'album Ten
 Alive – singolo dei Beastie Boys del 1999
 Alive – album dei Dr. Sin del 1999
 Alive – singolo di Jennifer Lopez del 2002
 Alive – singolo dei P.O.D. del 2002
 Alive – singolo degli S Club 7 del 2002
 Alive! – album degli Snot del 2002
 Alive – singolo di Sonique del 2003
 Alive – album di Kate Ryan del 2006
 Alive – singolo dei Goldfrapp del 2010
 Alive – album dei Meshuggah del 2010
 Alive – album dei Big Bang del 2012
 Alive – EP dei Big Bang del 2012
 Alive – singolo degli Empire of the Sun del 2013
 Alive – singolo dei Krewella del 2013
 Alive – album di Jessie J del 2013
 Alive – album di Hiromi Uehara del 2014
 Alive – singolo di Sia del 2015
 Alive – singolo dei Wage War del 2015
 Alive – singolo di Aaron Smith del 2018
 Alive – singolo di Vincent Bueno del 2020
 Alive – singolo di Alok del 2020

Televisione 
 Alive – programma televisivo italiano del 2013